Четыре различные военные кампании длились по 6 дней каждая:

 Шестидневная война (1814) — разгром Наполеоном Силезской прусско-русской армии в 1814 году.
  — война на территории Британского Гонконга в 1899 году.
 Шестидневная война (1967) — война между некоторыми арабскими странами и Израилем в 1967 году.
 Шестидневная война (1998) — партизанская борьба грузин против Абхазии в 1998 году.
 Шестидневная война (2000) — война между Угандой и Руандой в 2000 году. См. также 
 Шестинедельная война
 Пятидневная война